|-
| 13701 Roquebrune || 1998 OR || 20 iulie 1998 || Caussols || 
|-
| 13702 ||  || 28 iulie 1998 ||  || 
|-
| 13703 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13704 Aletesi ||  || 13 august 1998 ||  || 
|-
| 13705 Llapasset ||  || 19 august 1998 ||  || 
|-
| 13706 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13707 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13708 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13709 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13710 Shridhar ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13711 - ||  || 25 august 1998 ||  || 
|-
| 13712 - ||  || 23 august 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| 13713 - ||  || 23 august 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| 13714 Stainbrook ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13715 Steed ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13716 Trevino ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13717 Vencill ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13718 Welcker ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13719 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13720 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13721 Kevinwelsh ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13722 Campobagatin ||  || 27 august 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 13723 Kolokolova ||  || 27 august 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 13724 Schwehm ||  || 27 august 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 13725 - ||  || 29 august 1998 ||  || 
|-
| 13726 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13727 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13728 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13729 Nicolewen ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13730 Willis ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13731 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13732 Woodall ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13733 Dylanyoung ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13734 Buklad ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13735 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13736 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13737 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13738 - ||  || 16 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 13739 Nancyworden ||  || 16 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 13740 Lastrucci ||  || 18 septembrie 1998 ||  || , E. Masotti
|-
| 13741 - ||  || 17 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 13742 - ||  || 23 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 13743 Rivkin ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 13744 Rickline ||  || 22 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 13745 Mikecosta ||  || 28 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 13746 ||  || 25 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 13747 ||  || 25 septembrie 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 13748 Radaly ||  || 25 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 13749 - ||  || 24 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 13750 Mattdawson ||  || 16 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 13751 Joelparker ||  || 16 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 13752 Grantstokes ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 13753 Jennivirta ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 13754 ||  || 25 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 13755 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13756 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13757 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13758 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13759 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13760 Rodriguez ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13761 Dorristaylor ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13762 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13763 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13764 Mcalanis ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13765 Nansmith ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13766 Bonham ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13767 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13768 - ||  || 18 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13769 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13770 Commerson ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13771 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13772 Livius ||  || 18 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13773 - ||  || 14 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 13774 Spurný ||  || 10 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 13775 Thébault ||  || 11 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 13776 - ||  || 19 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 13777 Cielobuio ||  || 20 octombrie 1998 ||  || , 
|-
| 13778 - ||  || 22 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 13779 - ||  || 23 octombrie 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 13780 ||  || 17 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 13781 - ||  || 23 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 13782 - ||  || 28 octombrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 13783 ||  || 20 octombrie 1998 || Kushiro || , 
|-
| 13784 - ||  || 23 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 13785 - ||  || 29 octombrie 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 13786 - ||  || 29 octombrie 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 13787 Nagaishi ||  || 26 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 13788 Dansolander ||  || 18 octombrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13789 - ||  || 18 octombrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13790 ||  || 17 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 13791 - || 1998 VC || 1 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 13792 Kuščynskyj || 1998 VG || 7 noiembrie 1998 || Kleť || , 
|-
| 13793 Laubernasconi ||  || 11 noiembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 13794 - ||  || 11 noiembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 13795 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13796 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13797 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13798 Cecchini ||  || 15 noiembrie 1998 ||  || , 
|-
| 13799 - ||  || 14 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 13800 - ||  || 14 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-